Wrecking Ball (en español: «bola de demolición») puede referirse a:

 Wrecking Ball, álbum de estudio de la cantante estadounidense Emmylou Harris publicado en 1995. 
 Wrecking Ball, álbum de Dead Confederate publicado en 2008.
 Wrecking Ball, álbum de estudio del cantante estadounidense Bruce Springsteen publicado en 2012.
 «Wrecking Ball», canción de Neil Young de 1989.
 «Wrecking Ball», canción de la cantante estadounidense Miley Cyrus publicado en 2013. 
 Wrecking Ball Tour, gira musical de Bruce Springsteen y E Street Band.